

Аятське — село у Денисовському району Костанайської області.

Аятське — водосховище (озеро) у Нев'янському міському окрузі Свердловської області.
 Аятське — село у Нев'янському міському окрузі Свердловської області.